Департамент Андальгала  () — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.

Территория — 4497 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 18132 человека против 17102 человек в 2001 году, что составило рост на 6,0%. Плотность населения — 2,48 чел./км².

Административный центр — Андальгала.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Катамарка.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Санта-Мария
 на востоке — с провинцией Тукуман
 на юго-востоке — с департаментом Амбато
 на юге — с департаментом Поман
 на западе — с департаментом Белен

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:

Андальгала
Аконкиха

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Катамарка